Бундеслига 1984—1985 — 22-й чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Турнир стартовал 24 августа 1984 года, а завершился 8 июня 1985 года. Чемпионом стала «Бавария».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф за место в Бундеслиге 
За право играть в сезоне 1985/1986 в Бундеслиге проводятся стыковые матчи между клубом занявшим 16 место в сезоне 1984/1985 и клубом занявшим 3-е место во Второй Бундеслиге.

Статистика турнира 
 Самая крупная домашняя победа: «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Айнтрахт» (Брауншвейг) — 10:0 (8-й тур, 11 октября 1984 года)
 Самая крупная гостевая победа: «Арминия» (Билефельд) — «Штутгарт» —  2:7 (8-й тур, 8 сентября 1984 года)
 Самый результативный матч (10 голов): «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Айнтрахт» (Брауншвейг) — 10:0 (8-й тур, 11 октября 1984 года)

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1984/85  

Германия
Германия
1984/1985
Спорт в Германии в 1984 году
Спорт в Германии в 1985 году